Gerster Károly (1819–1867) építész
 Gerster Károly (1859–1940) festő és grafikus